Moselland steht für:

 die Wein- und Touristikregion an der Mosel
 Moselland eG, größte deutsche Winzergenossenschaft
 Gau Moselland, Parteigau der NSDAP
 Moselland, ein Fahrgastschiff, das diesen Namen von 1975 bis 2018 trug.